Matrei peut faire référence à :
 Matrei am Brenner, bourg autrichien du district d'Innsbruck-Land, en Tyrol ;
 Matrei in Osttirol, bourg autrichien du district de Lienz, en Tyrol.